Лас Флорес Дос има више значења:

 Лас Флорес Дос (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Флорес Дос (Опелчен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Флорес Дос (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Флорес Дос (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику